Coffman ist der Familienname folgender Personen:

 Bobby Coffman (* 1951), US-amerikanischer Zehnkämpfer
 Chase Coffman (* 1986), US-amerikanischer Footballspieler
 Clyde Coffman (1911–2001), US-amerikanischer Zehnkämpfer
 DeWitt Coffman (1854–1932), US-amerikanischer Admiral
 Dick Coffman (1906–1972), US-amerikanischer Baseballspieler
 Edward M. Coffman (1929–2020), US-amerikanischer Militärhistoriker
 Mike Coffman (* 1955), US-amerikanischer Politiker
 Paul Coffman (* 1956), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Robert L. Coffman (* um 1948), Immunologe
 Slick Coffman (1910–2003), US-amerikanischer Baseballspieler
 Virginia Coffman (1914–2005), US-amerikanische Schriftstellerin

Coffman ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Coffman (Arkansas)
 Coffman (Kentucky)
 Coffman (Missouri)
 Coffman (Pennsylvania)

Coffman  steht für:
 USS Coffman (DE-191), einen Geleitzerstörer der US-amerikanischen Marine